

Geografia 
 Gaggiolo – torrente affluente dell'Olona che scorre in Svizzera (distretto di Mendrisio, Cantone Ticino) e in Italia (provincia di Varese, Lombardia)

Italia 
 Gaggiolo – frazione di Cantello, comune nella provincia di Varese (Lombardia)
 Gaggiolo – frazione di Sorico, comune nella provincia di Como (Lombardia)
 Gaggiolo – frazione di Vimodrone, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Villaggio Gaggiolo – frazione di Senago, comune nella provincia di Milano (Lombardia)

Svizzera 
 Gaggiolo – frazione di Stabio, comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)

Letteratura 
 Campo Gaggiolo – luogo dell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien